Bernhard Breslauer ist der Name von
 Bernhard Breslauer (Politiker) (1851–1928), deutscher Jurist, Autor und Politiker

Siehe auch:
 Bernhard Breslau
 Bernard Bresslaw